FR03 steht für:
 Lithium-Eisensulfid-Batterie, als IEC-Bezeichnung 

FR-03 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des französischen Départements

FR03